

Persone 
 Ai Ōtsuka – cantante e idol giapponese 
 Akio Ōtsuka – doppiatore giapponese
 Chikao Ōtsuka – doppiatore giapponese
 Eiji Ōtsuka – scrittore giapponese
 Hironori Ōtsuka –  maestro di karate giapponese
 Hōchū Ōtsuka – doppiatore giapponese
 Miyako Ōtsuka – ex cestista giapponese
 Shinji Otsuka – ex calciatore giapponese

Altro 
 Stazione di Mikawa-Ōtsuka – stazione ferroviaria della città di Gamagōri 
 Stazione di Sagami-Ōtsuka – stazione ferroviaria della città di Yamato
 Stazione di Ōtsuka – stazione ferroviaria della città di Tokyo
 Stazione di Yukigaya-Ōtsuka – stazione ferroviaria della città di Tokyo